Владимир Иванович Кравчук: Кравчук, Владимир Иванович (род. 1951) — депутат ВР Украины.
 Кравчук, Владимир Иванович (1933—2016) — картофелевод, звеньевой совхоза, Герой Социалистического Труда.